Риббек () — немецкая фамилия.

 Отто Риббек (1827—1898) — немецкий филолог.
 Эрих Риббек (род. 1937) — немецкий футболист и тренер бундеслиги.

См. также 
 Роббек